KSV Asse was een Belgische voetbalclub uit Asse. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 4097. De clubkleuren waren zwart en wit. De club speelde enkele seizoenen in de nationale voetbalreeksen.

Geschiedenis 
Eendracht Assche sloot zich op 1 april 1944 aan bij de KBVB waarbij het stamnummer 4097 kreeg. Daar de club tijdens de Tweede Wereldoorlog van start ging in competitie, werd er deelgenomen aan een noodcompetitie. Hierdoor werd deze niet volledig afgewerkt. De club stond op dat punt op de eerste plaats. In 1953 wijzigde de club zijn naam in Sportvereniging Asse. SV Asse slaagde er al snel in zich op te werken in de provinciale reeksen. Tegen 1960 werd de club al kampioen in Eerste provinciale waardoor het kon promoveren naar Vierde klasse. Hier speelde de club twee seizoenen waarna men degradeerde naar Eerste provinciale. SV Asse zou uiteindelijk zelfs terugzakken naar Derde provinciale. Midden jaren '80 kon de SV Asse zich opnieuw opwerken naar Eerste provinciale, waarin het meteen promotie afdwong. Ditmaal slaagde de club erin om drie seizoenen na elkaar aan te treden in Vierde klasse. Uiteindelijk degradeerde men opnieuw naar Eerste provinciale in 1989. De club zou, net als bij de vorige degradatie uit de nationale reeksen, terugzakken naar Derde provinciale. Hier speelde het nog steeds in zijn allerlaatste seizoen in 2002. Nadien ging de club op in een fusie met Zellik Sport, dat uitkwam in Eerste provinciale. Samen vormden ze de fusieclub Asse-Zellik 2002. De fusieclub ging verder onder het stamnummer van Zellik Sport. Het stamnummer van KSV Asse werd geschrapt.

Resultaten 

KSV Asse
Asse
Sportvereniging in Vlaams-Brabant